Persones

 Pròsper d'Aquitània, de Llemotges.
 Pròsper de Tarragona, bisbe de Tàrraco fins al 718.